OLA (betalingsverkeer), Optisch Leesbare Acceptgiro.
 Ola (ijs), een merknaam van Unilever
 Ola (plaats), een nederzetting met stedelijk karakter in de oblast Magadan in het Russische Verre Oosten
 Ola (rivier), een rivier waaraan de plaats is gelegen.
 Operational Level Agreement
 Ola (Arkansas), een stad in de Amerikaanse staat Arkansas.
 Ola (Georgia), een wijkplaats (PCP) van McDonough in de Amerikaanse staat Georgia
 Ola (Idaho), een buurtschap in de  Amerikaanse staat Idaho.
 Olá, plaats in de provincie Coclé in Panama